Потемино — название населённых пунктов:

Россия 
 Потемино — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Потемино — деревня в Борском районе Нижегородской области.